Spectrovenator ragei es la única especie del género Spectrovenator ("Cazador fantasma") de dinosaurio terópodo abelisáurido, que vivió a principios del período Cretácico, en el limite entre el Barremiense y el Aptiense, hace 125 millones de años, en lo que hoy es, Sudamérica.

Descripción 
El cráneo bien conservado de Spectrovenator posee varias características que muestran que es un taxón de transición entre los abelisáuridos del Jurásico más primitivos y los abelisáuridos del Cretácico superior más jóvenes . Comparte varias características craneales con Rugops, otro abelisáurido basal, lo que indica una posición similar en el árbol evolutivo. Los taxones más derivados poseían adaptaciones que permitían una cámara más amplia para los músculos de la mandíbula inferior, pero Spectrovenator carecía de estos, en su lugar poseía rasgos plesiomorfos o ancestrales en la región temporal del cráneo, como una amplia superficie parietal entre las fosas supratemporales y un proceso escamoso estrecho y alargado del postorbital. Esto indica que Spectrovenator probablemente tenía una fuerza de mordida más débil que los abelisáuridos más derivados, lo que, según los autores, da crédito a la teoría de que la fuerza de mordida aumentó a lo largo de la evolución en los abelisáuridos. Los autores concluyen que, según la cantidad de rasgos basales exhibidos por Spectrovenator, solo los abelisáuridos posteriores al Cenomaniano tenían las adaptaciones necesarias para la estrategia de alimentación característica de los abelisáuridos.

S. ragei difiere de otros terópodos abelisáuridos debido a varias características, incluyendo sus autapomorfías, rasgos únicos derivados, la rama posterior del maxilar es ornamentado con unos cuantos surcos verticales orientados con la excepción para la región lisa que es anterior a la sutura del maxilar-yugal, la superficie lateral lacrimal es rugosa excepto la región ventral lisa, un notablemente ventrally proceso posterior inclinado de yugal, una cresta de la nuca con un y margen delgado dorsal liso, un margen ventral recto de dentarios ventralmente con un surco profundo en la superficie lateral, un margen surangular dorsal de aquello es ligeramente convexo, y una cresta longitudinal a lo largo de todo el posteroventral de la rama mandibular. El surangular tiene un bien desarrollado la margen dorsal convexo leve con una balda lateral que está dicho para contener una fosa profunda debajo. Este último es también visto en el abelisáurido Majungasaurus. Los autores del artículo también describe el proceso posteroventral del dentario, notando que lo tiene superpuesto a escaso contacto con el angular. S. ragei es el primer abelisáurido del Cretácico inferior conocido por un cráneo completo. Las características importantes que conserva Spectrovenator son un Nasal cóncavo transversalmente y una fila de grandes forámenes, aberturas en el cráneo, en el techo del cráneo. Se ha planteado la hipótesis de que representan la presencia de vasos sanguíneos y nervios, probablemente relacionados con el paso de los vasos nasales laterales y supraorbitarios y el nervio trigémino.

Descubrimiento e investigación
Fue descubierto en la formación Quiricó, parte del grupo Areado en el estado de Minas Gerais, Brasil, los fósiles de S. ragei se descubrieron bajo el holotipo del saurópodo Tapuiasaurus macedoi. Spectrovenator se conoce a partir de un solo espécimen, MZSP-PV 833, almacenado en el Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, y fue descubierto en la Sierra de Embira Branca, cerca del municipio de Coração de Jesus , ubicado en el norte de Minas Gerais. El espécimen consta de un cráneo casi completo, una serie parcial de vértebras cervicodorsales con costillas, sacro completo, una serie parcial de vértebras caudales y huesos de las extremidades posteriores y de la cadera completamente conservados.

Clasificación
Las afinidades de Spectrovenator se analizaron en un análisis filogenético, basado en un conjunto de datos existente. Se encontraron varios caracteres para apoyar una posición en Abelisauridae para Spectrovenator. La posición basal de Spectrovenator dentro de Abelisauridae es congruente con la edad y morfología de este taxón.

Filogenia
A continuación se muestra una versión simplificada del análisis Zaher et al. de 2017.

Referencias 

Abelisauroidea
Dinosaurios de América del Sur
Dinosaurios del Cretácico